

Села:
 Червона Нива — Дніпропетровська область, Павлоградський район

 Червона Нива — колишня назва села Тилігульське (Одеська область, Лиманський район)

Селище:
 Червона Нива — колишня назва селища Вікторівка (Харківська область, Богодухівський район)

Села:
 Червона Нива () — Мінська область, Червенський район, Валевачівська сільська рада
 Червона Нива () — Мінська область, Червенський район, Руднянська сільська рада